Пульсар (значения):

 Пульсар — космический источник излучений, приходящих на Землю в виде периодических всплесков (импульсов).
 «Пульсар» — украинский баскетбольный клуб в городе Ровно.
 НПП «Пульсар» — российское предприятие по разработке и производству изделий СВЧ-электроники.
 Пульсар — китайский навигационный спутник, использующий информацию рентгеновского излучения пульсаров.

См. также 
 Пульсар Тейлора-Халса
 Пульсарная планета